Egarter ist der Nachname folgender Personen:

 Eduard Egarter Vigl (* 1949), italienischer Arzt und Wissenschaftler aus Südtirol
 Hans Egarter (1909–1966), italienischer Widerstandskämpfer aus Südtirol